«Канал для долі» () — науково-фантастичне оповідання Кліффорда Сімака, вперше опубліковане в фензині HKLPLOD #4 влітку 1963 року.

Сюжет 
Талановитий прогнозист Мітчел Корнуел зробив прогноз, в якому передбачив занепад державного управління, за що отримав позов про антиурядові підбурювання. Хоча суд визнав його виняткові таланти, які підтверджували правдивість прогнозу, але все ж таки засудив його. Не маючи твердих доказів, він постановив заморозити Корнуела на 1 століття і переглянути його справу після цього строку.

Справа Корнуела переглядалась вже понад тисячу років і кожен раз, прийняття рішення відкладалось на 1 століття. Чергового разу перед заморозкою, він почув подумки слова істоти, яка підказувала йому прогнози. Істота обіцяла не полишити його ніколи, бо вона — його доля.

Історія публікації 
За словами редактора книги The Collected Stories of Clifford D. Simak Volume I: Eternity Lost & Other Stories Філа Стівенсон-Пейна, це оповідання вперше вдалось отримати редакції видавництва Darkside Press. Кліффорд Сімак надав цей твір, зазначивши, що його було створено близько 20 років тому, але так і не було завершено. Оповідання мало логічну кінцівку, проте текст не був достатньо вичитаним. Стівенсон-Пейн назвав його «дивною дрібницею, яка, безумовно, зацікавить шанувальників Сімака».

Посилання 
 https://www.simak-bibliography.com/releases.php?work=169 A Pipeline To Destiny
 https://web.archive.org/web/20190715094400/http://www.falseducks.com/simak/n2r.htm#notes4
 Оповідання «Канал для долі» на сайті Лабораторія фантастики

Примітки 

Твори Кліффорда Сімака
Науково-фантастичні оповідання США
Фантастичні оповідання 1963